Кубок Дэвиса 2007 — это 96-й розыгрыш трофея, главного соревнования между национальными командами в мужском теннисе. 16 команд составили Мировую группу и 123 — различные региональные.

Сборная США завоевала свой первый за 12 сезонов титул победительницы соревнований.

Мировая группа

Сетка турнира

Плей-офф Мировой группы 

 дата: 21-23 сентября.

8 команд проигравших в первом раунде мировой группы и 8 победителей первых групп своих региональных зон путём жеребьёвки (используя рейтинг команд в Кубке Дэвиса) разбиваются на 8 пар (8 сеянных сборных против 8 несеянных), выявляя 8 команд примущих участие в мировой группе и 8 команд примущих участие в турнирах региональных зон розыгрыша Кубка Дэвиса следующего года.

 Великобритания, Израиль, Перу, Сербия и Южная Корея поднимаются в Мировую группу в 2008.
 Австрия, Чехия и Румыния отстояли своё право на продолжение участия в Мировой группе и в 2008.
 Бразилия (Зона Америка), Япония (Зона Азия/Океания) и Словакия (Зона Европа/Африка) остаются в группе 1 своей зоны и в 2008.
 Австралия (Зона Азия/Океания), Белоруссия (Зона Европа/Африка), Чили (Зона Америка), Хорватия (Зона Европа/Африка) и Швейцария (Зона Европа/Африка) вылетают в группу 1 своей зоны в 2008.

Региональные зоны

Зона Америка

Группа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
  — вылетает в Группу 2 в 2008

Группа 2 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 1 в 2008
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 3 в 2008
  — вылетает в Группу 3 в 2008

Группа 3 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 2 в 2008
  — поднимается в Группу 2 в 2008
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4 в 2008
  — вылетает в Группу 4 в 2008

Группа 4 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 3 в 2008
  — поднимается в Группу 3 в 2008
  Американские Виргинские острова

Зона Азия/Океания

Группа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 2 в 2008

Группа 2 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 1 в 2008
 
 
 
 
  Тихоокеанское сообщество
  — вылетает в Группу 3 в 2008
  — вылетает в Группу 3 в 2008

Группа 3 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 2 в 2008
  — пробилась в Группу 2 в 2008
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4 в 2008
  — вылетает в Группу 4 в 2008

Группа 4 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 3 в 2008
  — пробилась в Группу 3 в 2008

Зона Европа/Африка

Группа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 2 в 2008
  — вылетает в Группу 2 в 2008

Группа 2 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 1 в 2008
  — пробилась в Группу 1 в 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 3 в 2008
  — вылетает в Группу 3 в 2008
  — вылетает в Группу 3 в 2008
  — вылетает в Группу 3 в 2008

Группа 3

Подгруппа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 2 в 2008
  — пробилась в Группу 2 в 2008
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4 в 2008
  — вылетает в Группу 4 в 2008

Подгруппа 2 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 2 в 2008
  — пробилась в Группу 2 в 2008
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4 в 2008
  — вылетает в Группу 4 в 2008

Группа 4 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 3 в 2008
  — пробилась в Группу 3 в 2008
  — пробилась в Группу 3 в 2008
  — пробилась в Группу 3 в 2008

Примечания

См. также 
 Кубок Федерации 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 

2007